Geografia:
 Floyd (Iowa)
 Floyd (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Floyd (Virgínia)
 Biografies:
 Floyd Alonzo McClure (Shelby County, Ohio, 1897 - Bethesda, Maryland, 1970), botànic estatunidenc.
 Floyd Landis (1975, Farmersville, Pennsilvània), ciclista estatunidenc.
 Floyd Red Crow Westerman (Dakota del Sud, 1936), xaman sioux sisseton.
 Arthur Floyd Gottfredson (Kaysville, Utah, 1905 - 1986), dibuixant de còmics estatunidenc.
 Jimmy Floyd Hasselbaink (Paramaribo, 1972), futbolista de Surinam.
 Pretty Boy Floyd (1904 – 1934), lladre de bancs estatunidenc.
 Robert Floyd Curl (Alice, 1933), químic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Química.
 Carlisle Floyd (Latta, Carolina del Sud, 1926) és un compositor d'òpera estatunidenc.
 Robert W. Floyd (1936-2001), informàtic estatunidenc.
 Miscel·lània:
 Algorisme de Floyd-Steinberg
 Pink Floyd, grup de música britànic.